Paschen bezeichnet:

 Paschen (Würfelspiel), Würfelspiel
 Paschen (Musik), gemeinsames rhythmisches Klatschen in Volkstänzen im österreichisch-bayrischen Raum
 Paschen (Mondkrater)
 ein altes Wort für Ostern (lat. pascha).
sowie:
 Paschen (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Oberösterreich
 Paschen & Companie, Hersteller von Bibliotheksmöbeln
 Paschen Kiel Orgelbau, Orgelbauunternehmen

Paschen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Paschen (1856–1925), deutscher Vizeadmiral
 August Philipp Conrad Paschen (1814–1882), deutscher Jurist; 1848 Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung
 Carl Paschen (1857–1923), deutscher Konteradmiral
 Eduard Paschen (1815–1910), deutscher Generalarzt
 Enrique Paschen (1860–1936), deutscher Pathologe 

 Hans Paschen (1896–1960), deutscher Regattasegler
 Günther Paschen (1880–1943), deutscher Seeoffizier, Marinelehrer und NS-Opfer
 
 Johann Paschen (1852–1927), deutscher Jurist und Bürgermeister 
 Karl Paschen (1835–1911), deutscher Vizeadmiral; Sohn des Geodäten Friedrich Paschen und Onkel des Physikers Friedrich Paschen
 Konrad Paschen (1909–1992), Professor an der Universität Hamburg für Sportpädagogik und Sportwissenschaftler
 Maruan Paschen (* 1984), deutscher Schriftsteller
 Otto Paschen (1873–1947), Priester und Dompropst in Köln
 Peter Paschen (1935–2013), österreichischer Bergingenieur und Hochschullehrer
 Silke Bühler-Paschen (* 1967), österreichische Festkörperphysikerin
 Wilhelm Paschen (1870–1914), deutscher Kapitän zur See der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Paschen-Back-Effekt
 Paschen-Serie
 Paschen-Gesetz
 Pascher